luka anionowa
 luka dochodowa
 luka erozyjna
 luka inflacyjna
 luka prawna
 luka stratygraficzna
 Luka (krystalografia) – nie obsadzona pozycja węzłowa w sieci kryształu atomowego lub jonowego („wakans”) albo pusta przestrzeń w kulowym modelu sieci krystalicznej, budowanym zgodnie z zasadą najgęstszego ułożenia kul
 Radosław Łuka – polski muzyk ukrywający się pod pseudonimem Luka
 Luka – brazylijska piosenkarka
 Luka – piosenka nagrana przez Suzanne Vega
 Luka – powieść Marzeny Brody
 Łuka

 w Bośni i Hercegowinie
 Luka – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Bosansko Grahovo
 Luka – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic
 Luka – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilijaš
 Luka – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Srebrenik
 Luka – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Gacko
 Luka – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Nevesinje
 Luka – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Srebrenica

 w Chorwacji
 Luka – wieś w żupanii zagrzebskiej, w gminie Luka
 Luka – wieś, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Vrbovec
 Luka – wieś w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Ston
 Luka – wieś w żupanii zadarskiej, w gminie Sali

 w Czechach
 Luka – stacja metra w Pradze
 Luka – gmina w Czechach, w powiecie Česká Lípa
 Luka nad Jihlavou – miasto i gmina w Czechach, w powiecie Igława, w kraju Wysoczyna
 Luka nad Jihlavou – stacja kolejowa w miejscowości Luka nad Jihlavou

 w Serbii
 Luka – wieś w okręgu borskim, w mieście Bor

Zobacz też 
 luk
 Łukasz (imię w różnych językach)